Zwei Schiffe der United States Navy wurden auf den Namen USS Santa Fe, nach der Stadt Santa Fe, New Mexico, getauft:
USS Santa Fe (CL-60), ein leichter Kreuzer der Cleveland-Klasse
USS Santa Fe (SSN-763), ein Jagd-U-Boot der Los-Angeles-Klasse

Santa Fe